Okano – dipartimento della provincia di Woleu-Ntem, in Gabon

Persone 
 Isao Okano – ex judoka giapponese
 Masayuki Okano – ex calciatore giapponese
 Shun'ichirō Okano – allenatore di calcio e calciatore giapponese